Ablabius ou Ablavius est un nom gréco-latin notamment porté par :
 Ablabius, un historien grec ou romain de l'Antiquité tardive ;
 , un auteur d'une tentative manquée d'assassinat sur l'empereur Justinien ;
 Ablabius Illustris, un philosophe, rhéteur, poète et évêque grec ;
 , un homme politique romain de l'Antiquité tardive, préfet du prétoire pour l'Orient de 329 à 337/338, sous le règne de Constantin I.